7-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 18 по 22 августа 1940 года (финальный турнир, 1-я группа) в Тбилиси в парке культуры и отдыха имени С.М.Кирова с участием 6 команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграл московский «Спартак».

Финальный турнир по 2-й группе прошёл в Киеве с 6 по 10 августа 1940 года с участием 6 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования проводились в два этапа: зональные и финальные. Зональный отборочный этап проходил в разных городах страны. В финале по 1-й группе 6 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. По такой же системе был проведён финал и по 2-й группе.

Результаты

1-я группа

2-я группа 
 1. «Динамо» (Москва)
 2. «Спартак» (Ленинград)
 3. «Строитель» (Тбилиси)
 4. «Спартак» (Иркутск)
 5. «Учитель» (Ташкент)
 6. «Стахановец» (Днепропетровск)

Призёры 
 «Спартак» (Москва): Нина Бодрова, Александра Жарова, З.Зубарева, Зоя Козлова, Н.Крюкова, Нина Лагуткина, С.Семёнова. Тренер — Григорий Берлянд.

 «Локомотив» (Москва): Елена Войт, Антонина Ильина, Валентина Марчук, Валентина Осколкова, Н.Семёнова, Анна Фокина. Тренер — Валентина Осколкова.

 «Спартак» (Харьков): А.Иванова, В.Кузнецова, Н.Кухарчик, Е.Пориченко, С.Ренеберг, О.Соколова.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1940 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1940 году